The Ultimate Collection (Barry White), een compilatiealbum uit 2000 van de Amerikaanse soulzanger Barry White
 The Ultimate Collection (Billy Joel), een compilatiealbum uit 2000 van de Amerikaanse singer-songwriter Billy Joel
 The Ultimate Collection (Black Sabbath), een verzamelalbum uit 2016 van de Britse metalband Black Sabbath
 The Ultimate Collection (Electric Light Orchestra), een compilatiealbum uit 2001 van de Britse rockgroep Electric Light Orchestra
 The Ultimate Collection (The Kinks), een compilatiealbum uit 2002 van de Britse rockband The Kinks
 The Ultimate Collection (Michael Jackson), een verzamelalbum uit 2004 van de Amerikaanse popartiest Michael Jackson
 The Ultimate Collection (Santana), een compilatiealbum uit 1997 van de Amerikaanse latinrockband Santana
 The Ultimate Collection (Whitney Houston), een compilatiealbum uit 2007 van de Amerikaanse zangeres Whitney Houston
 The Ultimate Collection (The Who), een verzamelalbum uit 2002 van de Britse rockband The Who